OBS — аббревиатура, которая может означать:

 Open Broadcaster Software — программа для записи видео и скринкастинга.
 Open Build Service — платформа для организации разработки и портирования программных пакетов под разные дистрибутивы Linux.
 Olympic Broadcasting Services - (рус.  Олимпийская Вещательная Служба) теле- радиовещательная служба, созданная для трансляции олимпийских соревнований